Detterbach ist ein Gewässername:

 Detterbach (Schondra), rechter Zufluss der Schondra nach Münchau, Markt Schondra, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Detterbach (Stever), linker Zufluss der Stever bei Schapdetten, Gemeinde Nottuln, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 

Siehe auch
 Dettenbach